Gyurkovics fiúk, Herczeg Ferenc regénye
 Gyurkovics fiúk (1941), Hamza D. Ákos filmje